Le district de Jiangbei (江北) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine ;
 Le district de Jiangbei (江北) est une subdivision administrative de la municipalité de Chongqing en Chine.
 Jiangbei est une ville dans la province de Hunan, en Chine.

Homonymie de toponyme